Летаба — река, расположенная в восточной части провинции Лимпопо, Южная Африка.
 (1264) Летаба — типичный астероид главного пояса, который был открыт 21 апреля 1933 года.